Шпреенгаґен () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Одер-Шпрее. Центр об'єднання громад Шпреенгаґен.

Площа — 136,00 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Громади Бранденбургу